6. Sinfonie steht für:

 6. Sinfonie (Atterberg)
 6. Sinfonie (Beethoven)
 6. Sinfonie (Bruckner)
 6. Sinfonie (Butting)
 6. Sinfonie (Dvořák)
 6. Sinfonie (Haydn)
 6. Sinfonie (Kochan)
 6. Sinfonie (Mahler)
 6. Sinfonie (Mjaskowski)
 6. Sinfonie (Mozart)
 6. Sinfonie (Prokofjew)
 6. Sinfonie (Schostakowitsch)
 6. Sinfonie (Schubert)
 6. Sinfonie (Sibelius)
 6. Sinfonie (Tschaikowski)

Siehe auch:
 Liste von Sinfonien